

Cinema 
 Joanne Dru – attrice statunitense

Codici 
 DRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Drummond, Montana (Stati Uniti)
 dru – codice ISO 639-3 della lingua rukai

Geografia
 Aiguilles du Dru (chiamate anche i Drus), due vette del massiccio del Monte Bianco

Altro 
 Direct Reporting Unit – particolari unità dell'aeronautica militare statunitense